Osoby:

 Dobrowski – polskie nazwisko szlacheckie herbu Kaszaba
 Bogumił Dobrowski, właściwie Bogumił Leszczyc z Dobrowa (1135-1182/1204) – błogosławiony, arcybiskup gnieźnieński, pustelnik
 Samuel Dobrowski, właściwie Samuel Dambrowski (1577-1625) – polski duchowny ewangelicki
 Marcin Dobrowski, właściwie Marcin Kazimierz Dobrowski (1672 -1679) – ksiądz proboszcz parafii dobrzyckiej; zob. Parafia św. Tekli w Dobrzycy
 Józef Dobrowski, właściwie Josef Dobrovský (1753-1829) – slawista czeski

Miejsca:

 Feliksów Dobrowski – wieś w Polsce, w woj. mazowieckim
 Dobrowo – wieś w Polsce, w woj. zachodniopomorskim
 Dobrów – trzy wsie w Polsce, w woj. mazowieckim, w woj. świętokrzyskim, w woj. wielkopolskim
 Rejon dobrowski, ros. Добровский район - jednostka administracyjna w Rosji, w obwodzie lipieckim
 Dobroje – wieś w Rosji, w obwodzie lipieckim; zob. Obwód lipiecki

Inne:

 Fundacja Dobrowska, pot. Dobrowszczyzna - anonimowe nadanie dóbr ziemskich na rzecz zakonu